Hazel Green puede hacer referencia a uno de las siguientes lugares o localidades de Estados Unidos:

Hazel Green, lugar designado en el censo en el Estado de Alabama;
Hazel Green, lugar designado en el censo en el Estado de Kentucky;
Hazel Green, villa en el Estado de Wisconsin;
Hazel Green, pueblo en el Estado de Wisconsin;
Municipio de Hazel Green, en el Estado de Iowa;